Зи́мний переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 В Минске:
 1-й Зимний переулок
 2-й Зимний переулок

Россия 

 Зимний переулок — переулок в Волгодонске Ростовской области
 Зимний переулок — переулок в селе Дальнем Южно-Сахалинска
 Зимний переулок — переулок в Ессентуках Ставропольского края
 Зимний переулок — переулок в Киселёвске Кемеровской области
 Зимний переулок — переулок в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Зимний переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Зимний переулок — переулок в Магнитогорске Челябинской области
 Зимний переулок — переулок в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
 Зимний переулок — переулок в Орле
 Зимний переулок — переулок в Пскове
 Зимний переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Зимний переулок — переулок в Хабаровске

Украина 

 Зимний переулок — переулок в Днепропетровске
 Зимний переулок — переулок в Киеве
 Зимний переулок — переулок в Николаеве

См. также 
 Зимний мост
 Зимняя улица